IDRA est un sigle pourvant désigner :
 Intercultural Development Research Association
 International Disaster Recovery Association

 IDRA environnement, une entreprise rennaise de dépollution, traitement des boues

 Idra est une revue littéraire italienne éditée à Milan